Долговка — название населённых пунктов:

Россия 
 Долговка — село в Куртамышском районе Курганской области.
 Долговка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Долговка — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Долговка — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Долговка — село в Еткульском районе Челябинской области.

Украина 
 Долговка — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
Долговка — село в Софиевском районе Днепропетровской области